Куат Тулеков (, 5 декабря 1914; село Томарлы, , Казахская ССР, СССР — 18 июня 1998; , Казахстан) — советский и казахский  театра, один из основателей драматического театра Атырауской области. Народный артист Казахской ССР (1963). участник Второй мировой войны.

Биография 
Куат Тулеков родился 5 декабря 1914 года в селе Кайыршахтинского сельского округа, ныне Атырауской области.

В 1938 году окончил студию при Гурьевском (ныне Атырау) областном драматическом театре.

В 1951 году окончил Ленинградский институт театрального, музыкального и киноискусства высшего режиссёрского курса.

Куат Тулеков начал свое выступление на сцене с участия в кружке художественной самодеятельности в родном селе. За годы становления и развития Атырауского областного драматического театра, работал актером и директором театра.

Творчество 
За шестьдесят лет на сцене театра он создал около 200 ролей различных как по жанру, так и по характеру. Ему одинаково убедительно давались роли в бессмертных классических трагедиях, комедиях и непритязательных водевилях. Среди них: Петруччио в «Укрощении строптивой» У.Шекспира, Доктор в «Всеми забытом» Н.Хикмета, Ляпкин-Тяпкин «Ревизоре» Н.В Гоголя, Антип в «Зыковых» М.Горького и другие. Но, безусловно, вершиной творчества актера стали созданные им образы героев казахской драматургии. В «Абае» М.Ауэзова (Абай), «Ботагозе» С.Муканова (Амантай), «Махамбет-Исатае» М.Акимжанова (Исатай) и другие. Как режиссер создал на сцене своего театра целый ряд запоминающихся постановок. Это «Шуга» Б.Майлина, «Кыз Жибек» Г.Мусрепова, «Рабига» Ш.Хусаинова, «Неожиданная встреча» Т.Ахтанова. Одна из последних выдающихся ролей Куата Тулекова был образ Лоджинского в «Раненном тигре» К.Мырзалиева.

Награды и звания 
 1959 — Медаль «За трудовое отличие»
 1960 — Заслуженный артист Казахской ССР, за заслуги в искусстве советского и казахского театра.
 1963 — Народный артист Казахской ССР, за заслуги в развитии советского и казахского театрального искусства и за сценические образы.
 1994 — звания «Почётный гражданин города Атырау»
 Награждён орденом «Отечественной войны» второй степени и несколькими медалями.
 Награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Ссылки 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Народные артисты Казахской ССР
Заслуженные артисты Казахской ССР
Почётные граждане Атырау
Участники Второй мировой войны